Výraz nevěsta může mít několik významů:

 nevěsta – žena jako součást páru uzavírajícího manželství
 nevěsta – krajové a archaické označení pro snachu
 nevěsta – lidový název pro bohatě bíle kvetoucí druh pokojové či truhlíkové okrasné rostliny Campanula (zvonek); (modře kvetoucí varianta je nazývána ženich)

kultura
 Nevěsta z Lammermooru – historický román od Waltera Scotta z roku 1819
 Nevěsta na útěku – film USA z roku 1999
 Nevěsta s velkýma nohama – česká pohádka z roku 2002 režírovaná Viktorem Polesným, natočená podle starofrancouzské legendy o Pipinovi
 Prodaná nevěsta – komická opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny; premiéru měla 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze

jiné 
 nevěsta Kristova – žena zaslíbená Bohu, řeholnice, jeptiška

Související články 
 nevěstka – již  málo používaný, archaický výraz pro prostitutku
Prodaná nevěsta (rozcestník)